Husbyborg kan syfta på:

 Husbyborg, Uppsala – en förort till Uppsala
 Husbyborg, Tierp – en by och kyrkoruin i Tierp